Impact se poate referi la:

 Impact (printer), o imprimanta matriciala produsa in trecut de FEPER, sub licenta RCD - RomControlData; format pagina: A3
 Impact, formație românească de muzică dance, formată în 1999 la Timișoara de către Rareș Timiș și Cristina Haios
 Impact SA, companie românească de construcții
 Impact FM, rețea de radio cu acoperire regională din România
 Factor de impact, indice care încearcă să aproximeze valoarea publicațiilor științifice
 Impact cosmic, coliziune a unor obiecte cosmice.

Vezi și